Niemcy:
 Baiersdorf – dzielnica Riedenburga
 Baiersdorf – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Höchstadt

Osoby:
 Erna Engel-Baiersdorf – austriacka rzeźbiarka

Zobacz też:
 Beiersdorf